Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Verseau, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Verseau
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 
 
 
 
 
  (consulté le 2 mai 2021)
  (consulté le 2 mai 2021)

Verseau